Elkhorn puede referirse a:

 Elkhorn (California), lugar designado por el censo en el condado de Monterrey, California.
 Elkhorn (Montana), lugar designado por el censo en el condado de Jefferson, Montana.
 Elkhorn (Nebraska), suburbio de Omaha, en el condado de Douglas, Nebraska.
 Elkhorn (Wisconsin), ciudad en el condado de Walworth, Wisconsin.
 Elkhorn City (Kentucky), ciudad en el condado de Pike, Kentucky.
 Municipio de Elkhorn (Dakota del Norte).
 Municipio de Elkhorn (Illinois).
 Municipio de Elkhorn (condado de Lincoln, Kansas).
 Municipio de Elkhorn (condado de Webster, Iowa).
 Municipio de Elkhorn (condado de Plymouth, Iowa).
 Municipio de Elkhorn (condado de Cuming, Nebraska).
 Municipio de Elkhorn (condado de Dodge, Nebraska).
 Distrito electoral de Elkhorn (condado de Douglas, Nebraska).
 Distrito electoral de Elkhorn (condado de Stanton, Nebraska).